|-
| 151401 - ||  || 6 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151402 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151403 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151404 - ||  || 10 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151405 - ||  || 9 martie 2002 || Catalina || CSS
|-
| 151406 - ||  || 10 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151407 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151408 - ||  || 11 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151409 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151410 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151411 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151412 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151413 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151414 - ||  || 12 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151415 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151416 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151417 - ||  || 13 martie 2002 ||  || 
|-
| 151418 - ||  || 14 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151419 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151420 - ||  || 15 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151421 - ||  || 15 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151422 - || 2002 FH || 16 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151423 - ||  || 19 martie 2002 ||  || 
|-
| 151424 - ||  || 19 martie 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 151425 - ||  || 19 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151426 - ||  || 19 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151427 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151428 - ||  || 17 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151429 - ||  || 16 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151430 Nemunas ||  || 16 martie 2002 ||  || 
|-
| 151431 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151432 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151433 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151434 - ||  || 30 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151435 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151436 - ||  || 6 aprilie 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 151437 - ||  || 12 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151438 - ||  || 14 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151439 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151440 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151441 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151442 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151443 - ||  || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151444 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151445 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151446 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151447 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151448 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151449 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151450 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151451 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151452 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151453 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151454 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151455 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151456 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151457 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151458 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151459 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151460 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151461 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151462 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151463 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151464 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151465 - ||  || 13 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151466 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151467 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151468 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151469 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151470 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151471 - ||  || 15 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151472 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151473 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151474 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151475 - ||  || 21 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151476 - ||  || 22 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151477 - ||  || 18 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151478 - || 2002 JR || 3 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151479 - ||  || 5 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151480 - ||  || 5 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151481 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151482 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151483 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151484 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151485 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151486 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151487 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151488 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151489 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151490 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151491 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151492 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151493 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151494 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151495 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151496 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151497 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151498 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151499 - ||  || 6 mai 2002 ||  || 
|-
| 151500 - ||  || 14 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-